VP może oznaczać:
 Hormon antydiuretyczny
 Fraza werbalna
 Virtus.pro